Alfons Ślusarski (ur. 1942) – wioślarz
 Bartosz Ślusarski (ur. 1981) – piłkarz
 Tadeusz Ślusarski (1950-1998) – lekkoatleta
 Zbigniew Ślusarski (ur. 1947) – wioślarz
Polskie nazwiska